Oenanthe, a zellerfélék családjába tartozó borgyökér növénynemzetség tudományos neve
 Oenanthe, a légykapófélék családjába tartozó madárnem tudományos neve